Alfredo – nome proprio di persona italiano maschile
 Alfredo – personaggio di Lupo Alberto
 Alfredo – personaggio dei Pokémon

Persone 
 Alfredo, duca di Sassonia-Coburgo-Gotha – duca di Edimburgo
 Alfredo d'Aquitania –  conte d'Alvernia e duca d'Aquitania
 Alfredo di Montenuovo – funzionario di corte dell'imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria
 Alfredo di Sassonia-Coburgo-Gotha (1874-1899) – nobile

Musica 
Alfredo – album di Freddie Gibbs e The Alchemist del 2020

Pagine correlate 
 Alfred
 Alfredo il Grande (disambigua)
 Sant'Alfredo